Amerika signifie Amérique (et peut, suivant le contexte, désigner les États-Unis) dans plusieurs langues, dont l'allemand et le russe.

Arts 
Amerika peut désigner :
 Amerika, une chanson du groupe de metal industriel allemand Rammstein ;
 , le titre original du premier roman de Franz Kafka ;
 Amerika, le deuxième album de Mort Shuman ;
 Amerika, une mini-série américaine diffusée sur ABC ;
 Amerika Films, une société de production d'Argentine.

Toponyme 

 Amerika, un petit village du land de Saxe en Allemagne ;
 Amerika, un hameau du village d'Een dans le Drenthe aux Pays-Bas (à ne pas confondre avec la ville néerlandaise d'America).

Autres 
 Amerika (en russe ), un magazine en russe du département d'État des États-Unis distribuée en Union soviétique durant la guerre froide ;
 , le train spécial  d'Adolf Hitler ;
 , un projet de bombardier allemand pendant la Seconde Guerre mondiale capable de bombarder les États-Unis ;
 Amerika, un autre nom du Celtic, un transatlantique de la fin du  ;
 Amerika, un paquebot allemand lancé en 1905.